plaats in de Canadese provincie Saskatchewan: Biggar (Saskatchewan)
 plaats in Schotland: Biggar (Schotland)